Форнелос-де-Монтес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Виго. Население — 1966 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento de Fornelos de Montes
 Fornelos de Montes, Turísmo Rías Baixas

Муниципалитеты Понтеведры